

Personnalités 

 Jean-Jacques Uhrich (1802-1886), général français ;
 John Michael Uhrich (1877-1951), gouverneur au Canada ;
  (née en 1965), scientifique américaine.

Lieux 

 , au Canada.